Jorge puede referirse a:

Nombre 
 Jorge, nombre de pila masculino.

Personajes famosos

Monarcas

Reyes de Bohemia
  Jorge de Podiebrad, rey (1458-1471)

Zares de Bulgaria
 Jorge I de Bulgaria, zar (1280-1292)
 Jorge II de Bulgaria, zar (1322-1323)

Reyes de Georgia
 Jorge I de Georgia, rey (1014-1027)
 Jorge II de Georgia, rey (1072-1089)
 Jorge III de Georgia, rey (1156-1184)
 Jorge IV de Georgia, rey (1213-1222)
 Jorge V de Georgia, rey (1304-)
 Jorge VI de Georgia, rey (-1346)
 Jorge VII de Georgia, rey (1396-1407)
 Jorge VIII de Georgia, rey 
 Jorge IX de Georgia, rey
 Jorge X de Georgia, rey
 Jorge XI de Georgia, rey (1703-1709) 
 Jorge XII de Georgia, rey (1798-1801)

Reyes de Grecia
 Jorge I de Grecia, rey (1863-1913)
 Jorge II de Grecia, rey

Reyes de Hanóver
 Jorge V de Hanóver, rey (1851-1866, †1878)

Reyes de Inglaterra, Reino Unido y Gran Bretaña
 Jorge I de Gran Bretaña, rey (1714-1727)
 Jorge II de Gran Bretaña, rey (1727-1760)
 Jorge III del Reino Unido, rey (1760-1820)
 Jorge IV del Reino Unido, rey (1820-1830)
 Jorge V del Reino Unido, rey (1910-1936)
 Jorge VI del Reino Unido, rey (1936-1952)

Reyes de Sajonia
 Jorge I de Sajonia, rey (1902-1904)

Emperadores, patriarcas y papas
 Jorge (emperador de Trebisonda), emperador de Trebisonda (1266-1280)

Príncipes, duques y condes 
 Príncipe Jorge, Duque de Kent, duque y príncipe (1902-1942)

Filosofía y arte 
 Jorge de Trebisonda,  filósofo y humanista bizantino.

Personajes ficticios 
 Jorge el curioso, personaje de cómic.

Desambiguaciones 
 Jorge I 
 Jorge II

Lugares 
 Isla Jorge (Sándwich del Sur) del archipiélago de las islas de Sandwich del Sur.
 Isla Jorge (Islas Malvinas) del archipiélago de las islas Malvinas.